Schtrauch ist der Familienname der folgenden Personen:

 Filip Alexandrowitsch Schtrauch (1862–1924), russischer Segler
 Maxim Maximowitsch Schtrauch (1900–1974), sowjetischer Theater- und Filmschauspieler